Илиевски () — македонская фамилия. Известные носители:

 Илиевски, Владо (род. 1980) — македонский баскетболист.
 Илиевски, Влатко (1985—2018) — македонский рок-певец и актёр.